Panaquire peut désigner :

Toponymes

Panaquire : l'une des huit paroisses civiles de la municipalité d'Acevedo dans l'État de Miranda ;
 Panaquire : capitale de la paroisse civile de Panaquire de la municipalité d'Acevedo dans l'État de Miranda.

Zoologie 
 Panaquire : un genre d'arachnides de la famille des Zalmoxidae  qui comprend au moins une espèce :
 Panaquire calva González Sponga, 1987.

Homonymie de toponyme